Осве́нцим (, , А́ушвиц) — город в Польше, входит в Малопольское воеводство. Находится в 60 километрах от города Кракова, расположен на территории Освенцимской гмины Освенцимского повята. Всемирно известен благодаря одноимённому концентрационному лагерю, располагавшемуся в нём во время Второй мировой войны, когда Польша находилась под контролем нацистской Германии. В переводе с польского Освенцим значит «освящённый».

Город расположен при впадении реки Солы в Вислу. По данным на 31 декабря 2007 года, в городе проживало 40 520 человек. По количеству жителей он занимает четвёртое место в Малопольском воеводстве.

В 1975—1998 годах город принадлежал Бельскому воеводству.

Освенцим лежит в центре Освенцимской Котловины, между Карпатским погорьем и Силезскими горами. С близлежащими регионами — Малопольским, Верхней Силезией и Тешинской Силезией — город имеет удобное автомобильное, железнодорожное и водное сообщение.

Окружающая среда 
По данным 2002 года Освенцим занимал площадь 30,3 км²,
в том числе:
 обработанных земель — 34 %
 лесов — 1 %
Размер города составляет 7,46 % от площади повята.

Символика города 

 Герб Освенцима — исторический герб города описывается так: в лазоревом поле серебряная башня о пяти зубцах с червёной крышей; по сторонам от башни половины золотых орлов.
 Флаг Освенцима — флаг города выполнен в виде прямоугольного полотнища из ткани голубого цвета, с соотношением сторон 5:8. Посередине флага расположен герб Освенцима без рамки. Высота герба равняется половине длины короткой стороны флага.
 Эмблема Освенцима — в 2002 году руководство города приняло решение о создании эмблемы города, которая должна была иметь надпись «Miasto Oświęcim» (Город Освенцим) и графический символ. Однако созданная эмблема получила надпись «Oświęcim — Miasto Pokoju» (Освенцим — город мира) и графический знак, изображающий взлетающую птицу — белого голубя (символ мира). На заднем плане изображены две человеческие фигуры, символизирующие единство рас.

История 

Город имеет почти 800-летнюю историю и является одним из старейших городов в Польше. Впервые он упоминается в 1179 году как отдалённое от Кракова поселение.
В 1241 году он был полностью разрушен во время монголо-татарского нашествия. В 1272 году вновь восстановленный Освенцим получает статус города.

В конце XIII века в городе поселились первые немцы, а в начале XVI века — евреи.
На протяжении столетий город менял свою политическую принадлежность. В 1348 году город стал частью Священной Римской империи. В этот период немецкий язык начал преобладать над польским.

В 1655 году город вновь был разрушен шведами. В результате «Шведского потопа» город полностью утратил свою значимость, а в 1772 году вошёл в состав Австрии.

После окончания Первой мировой войны в 1918 году город вновь стал территорией Польши. Перед началом Второй мировой войны в городе насчитывалось около 8 000 евреев.

Вторая мировая война 

4 сентября 1939 года город был оккупирован войсками германского вермахта, затем указом А. Гитлера был присоединён к территории нацистской Германии.

Во времена Второй мировой войны в городе находился германский концентрационный лагерь, состоящий из трёх комплексов, который стал местом самого массового убийства за всю историю человечества. Из общего числа жертв этого лагеря 90 % составили евреи.

Лагерь Аушвиц занимал территорию в 4 675 гектаров, на которой находились 40 лагерей.
В шестистах двадцати бараках лагерей Аушвица содержалось постоянно от 180 000 до 250 000 заключённых. Над входом в лагерь Аушвиц I висел лозунг: «Arbeit macht frei» («Труд освобождает»).

Первые узники появились в Аушвице в 1940 году. Из прибывших тогда в лагерь 728 жителей Кракова не выжил никто.
3 сентября 1941 года в лагерь Аушвиц I были доставлены 600 советских военнопленных, которые были умерщвлены вместе с польскими узниками (250 человек) в подземных камерах блока № 11 (блок «Смерти») с помощью пестицида «Циклона Б». Это был первый нацистский эксперимент по массовому уничтожению людей «Циклоном Б».

Массовое уничтожение узников в газовых камерах концлагеря Аушвиц II (был построен на месте польской деревни Бжезинка, немецкое название Биркенау) началось с весны 1942 года. В лагерь на смерть эшелонами привозили сотни тысяч евреев с территорий европейских стран и Советского Союза, оккупированных Германией.

Всего, по современным оценкам, в концлагере Аушвиц погибло от 1 000 000 до 1 500 000 человек, среди которых — более 1 100 000 евреев, 150 000 поляков, 20 000 цыган, десятки тысяч русских.
Во время наступления советских войск 18 января 1945 года 58 000 трудоспособных узников были угнаны в Германию. Большинство из них погибли в лагерях Заксенхаузен, Берген-Бельзен и других.

Освобождение города 
27 января 1945 года, около 3 часов дня, 100-я стрелковая дивизия генерала Ф. М. Красавина освободила Аушвиц и Биркенау. Первым и в город, и в лагерь ворвался штурмовой отряд 106-го стрелкового корпуса под командованием майора Анатолия Шапиро. Это его отряд разминировал подступы к лагерю, после чего майор лично открыл ворота лагеря Аушвиц I и участвовал в подавлении сопротивления СС.

Послевоенное время 
В освобождённом лагере НКВД создал место для содержания немецких военнопленных. Лагерь функционировал до осени 1945 года, а второй из них, заложенный в здании бывшего лагеря Аушвиц II, — до весны 1946 года. В лагерях находилось около 15 000 человек, комендантом был советский полковник Маслобоев.

Кроме того, в городе функционировало Министерство общественной безопасности, главное здание которого находилось недалеко от железнодорожной станции «Освенцим». В зданиях бывшего лагеря министерство содержало заключённых, подозреваемых в связях с НСДАП, Гитлерюгендом и СНД. Лагерь был закрыт в марте 1946 года.

В 1947 году концентрационный лагерь был переоборудован в музей, а в 1979 году был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно музей посещает около одного миллиона туристов со всего мира.

После войны в городе были построены новые микрорайоны и здания, основным видом деятельности стала химическая промышленность.

В 1952 году был создан Освенцимский повят, который после проведения административной реформы стал частью Бельского воеводства. В 1979 году была учреждена должность мэра города, а в 1999 году в результате новой административной реформы город вошёл в состав Малопольского воеводства

28 мая 2006 года город посетил Папа Римский Бенедикт XVI.

История евреев в Освенциме 
Первые евреи прибыли в Освенцим в середине XVI века, и в 1563 году был издан указ, регулирующий количество евреев в городе.
В 1588 году в Освенциме имелась синагога и еврейское кладбище. В 1666 году евреям в городе принадлежало 20 зданий. Во второй половине XIX века начался значительный приток хасидов. В 1765 году в городе проживало 133 еврея, в 1910 году — около 3 000, а в 1921 — 4 950 человек (40 % от числа жителей).

Во время Второй мировой войны евреи Освенцима были заключены в гетто в городах Хшанув, Бендзин и Сосновец, позже нацисты переместили их в концентрационный лагерь и практически всех убили.

После войны некоторые евреи вернулись в Освенцим. В 1946 году в городе жило 186 евреев, но до 1955 года все евреи эмигрировали. В 1962 году в город вернулся Шимон Клугер (Szymon Kluger), умерший 26 мая 2000 года и похороненный на местном еврейском кладбище. Он стал последним евреем, жившим в Освенциме.

Топонимика названия 

Освенцим является польским названием с 800-летней историей. Название города имеет славянское происхождение. Из сохранившихся источников, название Освенцим присутствует на разных языках, польском, чешском, немецком и латинском, например: (Ospenchin (1217), Osvencin (1280), Hospencin (1283), Osswetem (1290), Uspencin (1297), Oswentim (1302), Wswencim (1304), Auswintzen (1312), Oswiecim (1314), Oswencin (1327), Auswieczin (1372), Awswiczin (1372), Uswiczin (1400).

Встречаются также и другие названия: Ossvancin, Osvencim, Osvenczyn, Osvacim, Osswanczyn, Ossvijancin, Osswancin, Oswęcim, иногда Ossvencim. На латинском языке название записывалось как Osswencimen или Osviecimensis.

Освенцим был важным торговым центром, немецкие купцы и поселенцы дали ему своё название — Auswintz, которое впервые встречается в документах XIV века. А уже в XV веке название Auswintz стало появляться на немецких географических картах, в словарях и книгах. После входа города в состав нацистской Германии оккупанты меняют польское название Oświęcim на немецкое Auswitz. Сразу после освобождения города войсками Красной армии (27 января 1945 года) городу было возвращено его прежнее название.

Достопримечательности города 

 Государственный музей Аушвиц-Биркенау
 Дом Шимона Клугера (теперь Еврейский музей Освенцима)
 Замок
 Тоннели
 Часовня св. Якова
 Костёл Успения Пресвятой Девы Марии
 Костёл Божьей Матери Воспоминания Верных
 Костёл Матери Божьей Скорбящей
 Рыночная площадь
 Ратуша
 Дома с интересной архитектурой
 Приходское кладбище
 Действующая синагога
 Еврейское кладбище
 Дворец бракосочетания
 Исторические и этнографические коллекции

Транспорт 
Освенцим находится на пересечении многих дорог, таких как:
 Национальная трасса № 44 Гливице — Тыхы — Краков
 Местная трасса № 933 Водзислав-Слёнски — Пщина — Хшанув
 Местная трасса № 948 Освенцим — Кенты — Живец

Кроме того, Освенцим является важным железнодорожным узлом, с национальной и международной связью:

 Чеховице-Дзедзице
 Катовице
 Краков
 Тшебиня
 Прага
 Вена
 Жилина

Водный транспорт: в Освенциме начинается Верхневислинский водный путь.

Ближайшие аэропорты:

 Национальный аэропорт имени Иоанна Павла II Краков-Балице — ок. 60 км
 Катовицкий международный аэропорт в Пыжовице — ок. 75 км

Городской транспорт 
В городе функционирует:

 Городской департамент транспорта в Освенциме — 9 городских и 16 пригородных линий, 50 автобусов
 Предприятие автотранспорта и связи — охватывает города: Краков, Бельско-Бяла, Кенты, Либёнж, Затор, Тыхы, Вадовице, Вилямовице, Вола, Осиек (Освенцимский повят), Полянка-Велька.

Освенцим имеет прямое железнодорожное сообщение с городами: Краков, Катовице, Чеховице-Дзедзице, Тшебиня, Прага, Вена, Будапешт, Жилина,

Город не имеет прямого сообщения с Варшавой, облегчающего доступ туристов в концентрационные лагеря Аушвиц I, Аушвиц II — Биркенау.

Культура 
В городе есть культурные и образовательные учреждения. Их задача состоит в том, чтобы создать образ Освенцима как города мира.
Имеются:
 Национальная музыкальная школа
 Освенцимский центр культуры
 Любительский киноклуб «Химик» («Chemik») при освенцимском центре культуры
 Городская публичная библиотека
 Молодёжный дом культуры
 Государственный музей Аушвиц-Биркенау
 Международный Дом совещания молодёжи в Освенциме

Университеты 
Государственная Высшая Профессиональная школа в Освенциме

Спорт

Муниципальный спорт и отдых 
 Крытый плавательный бассейн, улица Chemików 2
 Ледовый каток, улица Chemików 4
 Футбольные стадионы
 «Отель Олимпийский»

Спортивные клубы 
 Хоккейный клуб
 Плавательный клуб
 Клуб фигурного катания
 Студенческий хоккейный клуб
 Женский хоккейный клуб
 Баскетбольный клуб
 Футбольный клуб
 Волейбольный клуб
 Теннисный клуб
 Клуб стрельбы из лука

Известные уроженцы и жители 

 Шимон Клугер (1925—2000) — последний еврей, живший в Освенциме.
 Жак, Ядвига Каролина — одна из 11 новогрудских мучениц
 Урбаняк, Уршула — режиссёр.
 Сыреньский, Шимон (1540–1611) — польский учёный, врач, ботаник, исследователь лечебных свойств трав.

Города-побратимы 
  Керпен
  Самбор

См. также 
 Освенцимское княжество

Примечания

Ссылки 
 
 

История евреев Польши
Населённые пункты Освенцимского повета
Повятовые центры  Малопольского воеводства